Тарловський Василь Іванович (1902—1990) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Тарловський Марк Арійович (1902—1952) — російський радянський поет, перекладач.
 Казімєж Ахт-Тарловський (1859—1912) — польський лісівник. Перший поляк, який захистив докторську роботу в Академії земляних культур у Відні. Редактор часопису «Sylwan», професор Львівської політехніки.
 Тарах-Тарловський Кирило Миколайович (1709—1784) — український релігійний та громадський діяч. «Друг і добродійник людства». Відомий і історії як Дикий піп.